Спинеллис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Спинеллис, Диомидис (род. 1967) — греческий информатик, профессор.
 Спинеллис, Михаил (род. 1953) — греческий дипломат.